Op het US Open 1976 tennistoernooi speelden de vrouwen en mannen in het gemengd dubbelspel van 1 tot en met 12 september 1976.

Toernooisamenvatting 
De als eerste geplaatste Amerikaanse titelverdedigers, Rosie Casals en Dick Stockton, bereikten de halve finale. Daarin werden zij uitge­scha­keld door de latere winnaars.

Het als derde geplaatste duo Billie Jean King en Phil Dent won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als tweede geplaatste koppel Betty Stöve en Frew McMillan in drie sets. Het was hun eerste, en enige, gezamen­lijke titel. De Amerikaanse King had daar­naast tien eerdere grandslamdubbel­spel­titels met andere part­ners; de Australiër Dent geen.

Naast de Nederlandse Stöve waren er geen andere deelnemers uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Toernooischema WTA (pag. 3)
 Toernooischema ITF

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 1976